

Anno 
 385 o 385 a.C.

Codici 
 385 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Nihondaira Observatory, nella prefettura di Shizuoka, in Giappone

Matematica 
 385 – numero